Allegri compari (Merry Men) – gruppo di personaggi correlato a Robin Hood
 Merry Men: The Real Yoruba Demons – film del 2018 diretto da Toka McBaror

Pagine correlate 
The Merry Men